Nicola Pavarini (Brescia, 24 de fevereiro de 1984) é um futebolista profissional italiano, goleiro, milita no Parma FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena